Дамнянович () — сербская фамилия.

Известные носители 
 Дамнянович, Йованна (род. 1994) — сербская футболистка, выступала за сборную Сербии.
 Дамнянович, Урош (род. 1995) — сербский футболист.

Составные фамилии 
 Дамнянович-Нильссон, Александр (род. 2002) — шведский футболист.